Branko Lazarević (1883–1963), serbski pisarz i dyplomata
 Branko Lazarević (1984–), serbski piłkarz